Strada statale 17 – strada statale polacca
 Strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico – strada statale italiana